Белоголо́вцев — русская фамилия.

 Белоголовцев, Дмитрий Владимирович (род. 1973) — российский артист балета.
 Белоголовцев, Сергей Геннадьевич (род. 1964) — российский телеведущий, актёр, юморист, телережиссёр, шоумен.